Шеруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 696 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1644,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шеруа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна